Plaats in Indonesië
 Tanjung Leban (Bukit Batu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkalis in de provincie Riau
 Tanjung Leban (Kubu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hilir in de provincie Riau